Казанцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Романовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Казанцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 336 человек, в том числе 161 мужчина и 175 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Казанцево.

Примечания 

Муниципальные образования Романовского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края